Montirat puede referirse a: 

 Montirat, comuna francesa situada en Aude.
 Montirat, comuna francesa situada en Tarn.